Amnesia Chumbawamba-dal (1998)
Amnesia 5 Seconds of Summer-dal (2014)
Amnesia Larisa Roxana Giurgiu (Roxen) dala (2021)